Mason-Dixon steht für:
 (3131) Mason-Dixon , Asteroid des Hauptgürtels
 Mason-Dixon-Linie, US-amerikanische Grenzlinie
 Mason & Dixon, Roman von Thomas Pynchon